Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ricoh Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 5. Juni 2016 stattfand; wobei sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch